Il tabellone singolare del San Luis Potosí Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Ricki Osterthun. In finale ha sconfitto MaliVai Washington (tds n. 4) con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Christian Bergström (quarti di finale)
  Mario Tabares (primo turno)
  Broderick Dyke (secondo turno)
  MaliVai Washington (finale)

  Andres Võsand (primo turno)
  Peter Doohan (primo turno)
  Leonardo Lavalle (semifinali)
  Peter Ballauff (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

San Luis Potosí Challenger 1990